Acadia – regione del Nord America nord-orientale
 Acadia – colonia francese fondata nel XVII secolo
 Parco nazionale di Acadia – parco statunitense nel Maine
 Parrocchia di Acadia – contea (definita parish, parrocchia, in questo Stato) della Louisiana
 Acadia – vecchio distretto elettorale canadese
Acadia Pharmaceuticals – azienda biofarmaceutica